Mondonovo ima više značenja:
 Mondonovo, Padova
 Mondonovo, Vicenza